Deus ex machina – locuzione latina che significa letteralmente "divinità (che discende) dalla macchina"

Musica 
 Deus ex Machina – gruppo musicale italiano
 Deus Ex Machina – album di Paul Schütze del 1989
 Deus ex Machina – album dell'omonimo gruppo musicale del 1992
 Deus Ex Machina – album di Liv Kristine del 1998
 Deus Ex Machinae – album dei Machinae Supremacy del 2004

Televisione 
 Deus ex machina – episodio della prima stagione di Lost
 Deus ex Machina – episodio della terza stagione di Person of Interest

Altro 
 Deus Ex Machina – racconto di Richard Matheson del 1963
 Deus Ex Machina – personaggio della serie a fumetti Mirai Nikki
 Deus Ex Machina – personaggio della Trilogia di Matrix
 Deus Ex Machina – videogioco del 1984